

Geografia 
Fuse – località del distretto di Oki (Giappone)

Informatica 
FUSE – interfaccia informatica software per i sistemi operativi Unix e Unix-like di tipo open source.

Musica 
Fuse – periodico musicale canadese
Fuse – gruppo musicale statunitense
Fuse – album dei Fuse del 1970
Fuse – album dei Cranes del 1986
Fuse – album di Colin James del 2000
Fuse – album di Keith Urban del 2013

Televisione 
Fuse – rete televisiva statunitense

Videogiochi 
Fuse – videogioco del 2013
Fuse Games – azienda di seconda parte di Nintendo

Pagine correlate 
 Fusa (disambigua)
 Fusi
 Fuso

Altri progetti